Regierung Derby steht für:

 Erste Regierung Derby, Regierung im Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland (1852)
 Zweite Regierung Derby, Regierung im Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland (1858 bis 1859)
 Dritte Regierung Derby, Regierung im Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland (1866 bis 1868)